Чат‑бот может иметь следующие значения:
 Виртуальный собеседник.
 Виртуальный цифровой помощник.
 Чат-бот в социальных сетях (в том числе и с вышеназванными функциями)